Chestakov (Schestakov, Shestakov) peut désigner :
 Ivan Alexeïevitch Chestakov, un officier et écrivain russe du  ;
 Lev Chestakov, un aviateur soviétique de la première moitié du .